Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in St. Martin am Tennengebirge enthält das eine denkmalgeschützte, unbewegliche Objekt der Gemeinde St. Martin am Tennengebirge.

Denkmäler

Einzelnachweise 

St. Martin am Tennengebirge
!